Congreso de La Haya puede referirse a:

 Congreso de La Haya de 1872, de la Primera Internacional que marcó el final de esta organización a causa del enfrentamiento entre anarquistas y socialistas marxistas). Los marxistas tomaron el control de la Internacional cuya sede fue trasladada a Nueva York, donde fue disuelta poco después, mientras que los anarquistas fundaron una nueva internacional, la Internacional de Saint-Imier.

 Congreso de La Haya de 1948, también llamado Congreso de Europa, que fue convocado por el Movimiento Europeo y del que surgió poco después el Consejo de Europa.